Skriabin (en ruso: Скря́бин), de acuerdo al idioma transliterado también como Skryabin, Scriabin, Skrjabin o Scriabine y cuya forma femenina es Skriábina (en ruso: Скря́бина), también transliterado como Skryábina, Skrjábina o Scriábina, puede hacer referencia a las siguientes personas:
Aleksandr Skriabin, compositor ruso.
Anastasiya Skriábina, esquiadora ucraniana.
Ariadna Skriábina, poeta rusa, hija de Aleksandr.
Konstantín Skriabin, parasitólogo ruso.
Mijaíl Skriabin, actor ruso.
Timoféi Skriabin, boxeador soviético.
Viacheslav Mólotov (nacido como Viacheslav Skriabin), político y diplomático soviético. 
Yulián Skriabin, compositor ruso, hijo de Aleksandr.

Además, puede referirse a:
Skriabin, banda ucraniana de pop/rock.
6549 Skriabin, asteroide que toma su nombre del compositor Aleksandr Skriabin.